Der Bomarc Complex ist ein nicht mehr genutztes Startgelände auf der heutigen Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA. Er bestand aus zwei Startplätzen, Bomarc 1 und Bomarc 2.

In den 1960er bis 1980er Jahren fanden von hier aus Testflüge des Bomarc-Flugabwehrkörpers der US Air Force statt.

Startliste

Weblinks 
 

Bomarc Complex